Stauassistent steht für:
 Stauassistent (Fahrerassistenzsystem), Fahrerassistenzsystem im teilautonomen Fahren
 Stauassistent, Fahrerassistenzsystem im vollautonomen Fahren
 Stauassistent, Routen-Neuberechnungsverfahren in vernetzten Navigationssystemen
 Stauassistent, auch Stauberater oder Stauhelfer, kradmotorisierte Helfer z. B. der Automobilvereine bei Staus und Unfällen